Elisa de Hohenlohe-Langenburg (; Langenburg, 4 de septiembre de 1864-Gera, 18 de marzo de 1929) fue una princesa de Reuss (línea menor) como esposa del príncipe Enrique XXVII. Ella era la mayor de las hijas del príncipe Hermann de Hohenlohe-Langenburg y de su esposa, la princesa Leopoldina de Baden.

Biografía 
Elisa nació en Langenburg como segunda de los vástagos e hija mayor del príncipe Hermann de Hohenlohe-Langenburg y de su esposa, la princesa Leopoldina de Baden, hija del príncipe Guillermo de Baden. Ella era sobrina-nieta de la reina Victoria del Reino Unido, ya que la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, quien también era la madre de la reina Victoria, había estado previamente casada con el príncipe Emico Carlos de Leiningen con quien tuvo dos hijos, uno de los cuales era la abuela paterna de Elisa.

Elisa tenía un hermano mayor, Ernesto, quien, a la muerte de su padre, lo sucedió en el título como 7º príncipe de Hohenlohe-Langenburg (Fürst zu Hohenlohe-Langenburg), y una hermana, la princesa Feodora, quien en 1894, contrajo matrimonio con Emico, 5º príncipe de Leiningen.

Matrimonio y descendencia 
El 11 de noviembre de 1885, Elisa contrajo matrimonio en Langenburg con el príncipe Enrique XXVII de Reuss (línea menor), hijo mayor del príncipe Enrique XIV de Reuss (línea menor) (1832-1913) y de su esposa, la duquesa Inés de Wurtemberg (1835-1886). Tuvieron cinco hijos:

 Victoria Feodora (21 de abril de 1889 - 18 de diciembre de 1918), desposó al duque Adolfo Federico de Mecklemburgo-Schwerin el 24 de abril de 1917. Tuvieron una hija.
 Luisa (17 de julio de 1890 - 12 de agosto de 1951). Soltera y sin hijos.
 Enrique XL (17 de septiembre - 4 de noviembre de 1891).
 Enrique XLIII (25 de julio de 1893 - 13 de mayo de 1912). Murió en la juventud.
 Enrique XLV (13 de mayo de 1895 - 1945). Sucedió a su padre como príncipe de Reuss (línea menor), soltero y sin hijos.

En 1913, Enrique pasó a ser príncipe reinante de Reuss (línea menor), y Elisa se convirtió en princesa consorte. El príncipe Enrique XXVII abdicó en 1918 después de la Revolución alemana de 1918-19, cuando todas las monarquías alemanas fueron abolidas.

Después de la muerte del príncipe Enrique XXIV de Reuss-Greiz en 1927, los títulos pasaron a Enrique XXVII, quien pasó a ser príncipe de Reuss.

Elisa murió el 18 de marzo de 1929, sobreviviendo a su esposo por seis meses.

Ancestros

Referencias 
 Genealogics - Leo van de Pas - Elise, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg

Enlaces externos 
 

Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Princesas de Reuss